Жеко Спиридонов (27 лютого 1867, Шумен, Болгарія, Османська імперія — 21 липня 1945,Рибариця (Софійська область), Болгарія) — видатний болгарський скульптор.
 Жеко Радев, Жеко Жеков Радев (31 липня 1875, Новий Пазар, Османська імперія (нині Шуменської області, Болгарія) — 24 січня 1934, Софія) — болгарський учений-географ, педагог, професор, основоположник наукової геоморфології в Болгарії.